Nina Bratčikova era la detentrice del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Kathrin Wörle.

Il singolare femminile del torneo di tennis Soweto Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Valerija Savinych che ha battuto in finale Petra Cetkovská 6–1, 6–2.

Teste di serie

 Anne Keothavong (semifinali)
 Petra Cetkovská (finale)
 Nina Bratčikova (quarti di finale)
 Eva Birnerová (primo turno)

  Mandy Minella (primo turno)
  Anne Kremer (primo turno)
  Corinna Dentoni (quarti di finale)
  Kathrin Wörle (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Soweto Open 2011